La sape est une méthode de destruction en attaquant les fondations ;
 La sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes) est une mode vestimentaire d'origine congolaise.
 Dans la guerre de tranchées une sape est un cheminement particulièrement bien protégé et parfois, par extension, un abri souterrain.